W.C. Hillenaar (1929-2005), burgemeester van Appeltern, Batenburg en Boxmeer: Wim Hillenaar (1929)
 W.A.G. Hillenaar (*1968), burgemeester van Land van Cuijk: Wim Hillenaar (1968)